Fajã é um termo de origem obscura que designa um terreno plano, em geral cultivável, de pequena extensão, situado à beira-mar, formado de materiais desprendidos das arribas ou por deltas lávicos resultantes da penetração no mar de escoadas de lava provenientes da vertente.

Fajã é um nome comum às seguintes freguesias da Macaronésia lusófona:

 Açores
 Fajã de Cima - freguesia no concelho de Ponta Delgada
 Fajã de Baixo - freguesia no concelho de Ponta Delgada
 Fajã Grande - freguesia no concelho das Lajes das Flores
 Fajãzinha - freguesia do concelho das Lajes das Flores

 Madeira
 Fajã da Ovelha - freguesia no concelho da Calheta

 Cabo Verde
 Fajã de Cima - povoação na ilha de São Nicolau
 Fajã de Baixo - povoação na ilha de São Nicolau
 Fajã de Água - povoação na ilha Brava

Desambiguação